Артижа има више значења:
 Артижа (Калифорнија)
 Артижа (Мисисипи)
 Артижа (Нови Мексико)